98 км, 98-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Грузинская железная дорога (Грузия). Код 561812.

98 км — остановочный пункт, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 933534.
 98 км — пост, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863238.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 872523.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 186214.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Мордовия). Код 247117.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 271811.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 248228.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 248181.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 765035.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 632539.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога (Приморский край). Код 983656.

98 км — блок-пост, Южная железная дорога (Сумская область). Код 445664.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Киевская область). Код 344232.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Волынская область). Код 357336.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Семейкино-Новое — Родаково, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 505916.
 98 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Луганск — Ольховая — Ильенко, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 507381.